Erzsébetváros steht für:

 den VII. Budapester Bezirk
 die frühere ungarische Bezeichnung des Stadtbezirks Elisabetin in der heute zu Rumänien gehörenden Stadt Timișoara
 die ungarische Bezeichnung für Dumbrăveni, eine heute zu Rumänien gehörende Kleinstadt in Siebenbürgen